Katanga steht für:

 Katanga (Provinz), ehemalige Provinz der Demokratischen Republik Kongo
 Oberlauf bzw. Quellfluss der Steinigen Tunguska (Podkamennaja Tunguska), siehe Steinige Tunguska
 Haut-Katanga, Provinz in der Demokratischen Republik Kongo
 Katanga-Plateau, Plateau in der Provinz Katanga
 Katanga (Staat), zwischen 1960 und 1963 unabhängiger Staat
 Katanga-Franc, Währung dieses Staates
 Katanga (Agadez), Stadtviertel von Agadez in Niger
 Germain Katanga (auch Simba genannt), vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagter kongolesischer Milizenführer
 (1817) Katanga, Asteroid
 Katanga (Film), britischer Kriegsfilm (1968)
 Katanga-Kreuz, vorkoloniale Währungseinheit im Kongogebiet
 Kiluba (auch Luba-Katanga), Sprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Katangaweber (Ploceus katangae), Vogelart
 Katanga (Schallplatte), Schallplatte des Jazz-Saxophonisten Curtis Amy
 Katanga Mining Limited, eine Minengesellschaft in der Provinz Katanga

Siehe auch:
 Khatanga